De 400 meter wisselslag mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2022 in Boedapest vond plaats op 18 juni 2022. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Mannen wissel 400